Porras est un patronyme notamment porté par :
 Baltazar Porras Cardozo (né en 1944), cardinal archevêque vénézuélien ; 
 Belisario Porras Barahona, journaliste et politicien ;
 , footballeur ;
 , trafiquant de drogues colombien ;
 Gabriel Porras, acteur mexicain ;
 , footballeur ;
 , professeur américain ;
 Johan Porras, coureur cycliste colombien ;
 José Porras, footballeur ;
 , homme politique ;
 Juan Rafael Mora Porras, président du Costa Rica de 1849 à 1859 ; 
 María Consuelo Porras, femme politique guatémaltèque
 Lizardo Alzamora Porras, homme politique péruvien ;
 , politicien péruvien ;
 , historien péruvien
 , producteur de cinéma américain.

Source de la traduction 

Homonymie de patronyme